Prasiai oder Prasia ( von πρασιά = Gemüsebeet; ; ) ist der Name von zwei antiken Orten in Griechenland.

 ein Ort in Attika, siehe Prasiai (Attika)
 ein Ort in Lakonien, siehe Prasiai (Lakonien)